Furubergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Furubergstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (2,3 ha)
Furubergstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Furubergstjärnarna, sjö i Härjedalens kommun, 
Furubergstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn